Motorette steht für:

 ein leichtes, dreirädriges Motorfahrzeug aus der Frühzeit des Automobils, siehe Tricycle
 Austro Motorette, ein Tretroller mit Motor, 1921–1926
 Motorette (Holley), erloschene Modellbezeichnung (1900–1906) für ein vierrädriges Motorfahrzeug der Holley Motor Company
 den Markennamen der ehemaligen C. W. Kelsey Manufacturing Company aus Hartford (Connecticut), 1911–1914
 Motorette (Peerless), erloschene Modellbezeichnung (1900–1902) für ein dreirädriges Motorfahrzeug der ehemaligen US-amerikanischen Peerless Motor Car Corporation
 Motorette (Pierce-Arrow), erloschene Modellbezeichnung (1901–1902) für ein dreirädriges Motorfahrzeug der späteren US-amerikanischen Pierce-Arrow Motor Company
 Motorette (Premier), erloschene Modellbezeichnung (1913–1914) für ein dreirädriges Motorfahrzeug der britischen Premier Motor Co. 
 Motorette, ein Modell der De Dion-Bouton Motorette Company (American De Dion) aus Brooklyn (New York), 1900–1901
 Motorette Corporation, ehemaliger Automobilhersteller aus Buffalo (New York), 1946–1948
 Graham Motorette, erloschene US-Automarke (1902–1903)
 Akkord-Motorette ein Radioempfänger von Akkord-Radio für den Gebrauch in Autos